Фриман има више значења:
 Фриман (Јужна Дакота)
 Фриман (Мисури)